Stati Uniti d'America
 Coalmont – borough della Contea di Huntingdon, Pennsylvania
 Coalmont – città della Contea di Grundy, Tennessee